Гран-при Австралии 2004 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на трассе Альберт-парк в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 7 марта 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:24,408
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:24,125

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Австралии